Guillermo IV de Luxemburgo (nacido Guillaume Alexandre; Wiesbaden, 22 de abril de 1852-Colmar-Berg, 25 de febrero de 1912) fue el gran duque de Luxemburgo desde su ascenso al trono, el 17 de noviembre de 1905 hasta su muerte, en 1912.

Biografía

Nacimiento 
Guillermo nació el 22 de abril de 1852 en el Palacio de Biebrich, en el Ducado de Nassau, siendo el primer hijo de Adolfo, duque de Nassau y posteriormente gran duque de Luxemburgo, y de su segunda esposa, Adelaida María de Anhalt-Dessau.

Gran duque de Luxemburgo 
Accedió al trono a la muerte de su padre, el 17 de noviembre de 1905. Fue el último soberano hasta la actualidad en morir ejerciendo el cargo de gran duque de Luxemburgo; desde entonces todos sus sucesores, sin excepción, han abdicado por diferentes motivos.

Matrimonio y descendencia 
El 21 de junio de 1893 se casó con la infanta María Ana de Portugal (hija del rey Miguel I), en el castillo de Fischhorn.

Guillermo era protestante, la religión de la Casa de Nassau, y su mujer católica, por lo que adoptó la religión de María Ana, siendo a partir de este momento todos los futuros miembros de la casa real luxemburguesa católicos.

Hijas 
 María Adelaida (1894-1924), le sucedió en el trono en 1912 (fue declarada heredera suya en 1907). 
 Carlota (1896-1985), sucedió a su hermana en el año 1919. Casada con el príncipe Félix de Borbón-Parma; con descendencia.
 Hilda (1897-1979), contrajo matrimonio en el Castillo de Berg el 29 de octubre de 1930 con Adolfo, 10.º príncipe de Schwarzenberg (Frauenberg, 18 de agosto de 1890- Bordighera, 27 de febrero de 1950); sin descendencia.
 Antonieta (1899-1954), casada con el príncipe Ruperto de Baviera; con descendencia.
 Isabel (1901-1950), casada con el príncipe Luis Felipe de Thurn y Taxis; con descendencia.
 Sofía (1902-1941), casada con el príncipe Ernesto Enrique de Sajonia; con descendencia.

Muerte 
Guillermo murió el 25 de febrero de 1912 en el Castillo de Berg, en Luxemburgo. Su entierro tuvo lugar en el Castillo de la Iglesia de Weilburg, en Alemania.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Soberano gran maestre de la Orden del León de Oro de Nassau.
  Soberano gran maestre de la Orden de Adolfo de Nassau.
  Soberano gran maestre de la Orden de la Corona de Roble.

Distinciones honoríficas extranjeras 
 23 de abril de 1876:  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca).
 19 de junio de 1889:  Caballero de la Orden de los Serafines (Reino de Suecia).

Ancestros

Línea de tiempo

Referencias 

Personas de Wiesbaden
Casa de Nassau-Weilburg
Casa de Orange-Nassau
Guillermo 04
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Protestantes de Luxemburgo
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso